A Wilhelm Scream — третій мініальбом американського гурту A Wilhelm Scream, який був випущений 10 листопада 2009 року.

Треклист

Примітки

Посилання 

Альбоми A Wilhelm Scream
Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців